Laranjeiras (metrostation), een metrostation in de Portugese hoofdstad Lissabon
 Laranjeiras (Rio de Janeiro), een wijk in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro
 Laranjeiras (Santa Catarina), een badplaats in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina
 Laranjeiras (Sergipe), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Sergipe